T4 steht für:

 die Tiergartenstraße 4 in Berlin (als Tarnkürzel)
 Aktion T4, die Kurzform eines als „Euthanasie“ deklarierten Mordes an Behinderten im Nationalsozialismus
 einen Dieseltriebwagen der Norddeutschen Eisenbahngesellschaft Niebüll auf Basis eines ÖBB 5047 der Firma Jenbacher Werke.
 Hexogen, ein Sprengstoff auch Cyclotrimethylentrinitramin, Cyclonit oder RDX genannt
 höherer Schwierigkeitsgrad in der SAC-Wanderskala #T4 („Alpinwandern“)
 T4 (Hafif Metro Istanbul), eine Metrolinie in Istanbul
 T4 (Tabular Timeline Tracking Tool), ein Software-Tool für OpenVMS
 T4-Anschluss, Gewindeanschluss für Kameraobjektive
 Standardisierter Durchmesser bei Leuchtstoffröhren, siehe Leuchtstofflampe#Standardisierte Baugrößen
 T4-Helferzelle, der Zelltyp Lymphozyten des Immunsystems
 T4-Phage, den Bakteriophagen T4
 T4-Raum, ein Begriff aus der Topologie
 Tatra T4, ein Straßenbahnmodell vom Hersteller Tatra
 Tauglichkeitsstufe 4 gemäß Wehrpflichtgesetz, siehe Tauglichkeitsgrad
 Text Template Transformation Toolkit, eine in Microsoft Visual Studio (ab Version 2008) enthaltene Software zum Generieren von Textdateien
 Thyroxin (Tetraiodthyronin), ein Schilddrüsenhormon
 TRIP Linhas Aéreas, brasilianische Regionalfluggesellschaft (IATA-Code)
 VW T4, ein Transporter
 Wild T4, ein großes Winkel-Messgerät von Wild Heerbrugg
 T4-Gesetz, nach dem Formelkern des Stefan-Boltzmann-Gesetzes für Wärmestrahlung der absoluten Temperatur T
 T4 als alternative Bezeichnung für den Militärflugplatz Tiyas in Syrien

T-4 steht für:
 Ein syrischer Flugplatz und Luftwaffenbasis, siehe Militärflugplatz Tiyas
 ein sowjetisches Flugzeug, siehe Suchoi T-4
 einen Torpedo, siehe Zaunkönig (Torpedo)
 ein japanisches Schulflugzeug, siehe Kawasaki T-4
 einen sowjetischen Kettentraktor aus dem Altaiski Traktorny Sawod, siehe T-4 (Traktor)

T 4 steht für:
 T 4 (1938), ein Torpedoboot vom Typ 1935 der Kriegsmarine
 Gattung T 4, ab 1910 verwendete Bezeichnung für den Dampfloktyp Mecklenburgische XXI

T4